Hoja de gallo puede referirse a:

 el nombre común de la planta Salvia verbenaca; o
 el nombre común de la planta Sambucus nigra.